Die DPRK Women’s Premier League 2019/20 ist die 19. Spielzeit der Nordkoreanischen Fußballliga der Frauen. Die Saison begann im Dezember 2019 und endete voraussichtlich im August 2020.

Austragung 
Über die Austragung der Spiele ist nichts bekannt.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Spielzeit 2019/20 auf RSSF.com

Fußballsaison 2019/20